Rugby Club Eemland is een Nederlandse vereniging voor rugbysport die in 1977 werd opgericht op het terrein van de school 'Het Nieuwe Eemland'. In 2020 is de club gehuisvest aan de Bokkeduinen in Amersfoort. Op deze club wordt Rugby union gespeeld en de club is lid van Rugby Nederland.

De club telde in 2019 meer dan 400 leden waaronder 200 jeugdleden.

Externe link 
 Website van Rugby Club Eemland

eemland
Sportvereniging in Amersfoort